В состав Днепропетровской области Украины входят 20 городов.

Примечания 

Днепропетровская область